Frédéric Duvernoy ist der Name folgender Personen:

* Frédéric Duvernoy (Musiker, 1765) (Frédéric Nicolas Duvernoy; 1765–1838), französischer Hornist, Komponist und Musikpädagoge
 Frédéric Duvernoy (Musiker, 1800) (1800–1874), französischer Hornist